Den 19. udgave af Grand Prix de Plouay-Bretagne blev afholdt den 26. august 2017. Det var det 18. løb i UCI Women's World Tour 2017. Løbet blev vundet af britiske Lizzie Deignan fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Cecilie Uttrup Ludwig kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
Cykelløb i 2017